Ла Норија де Сан Антонио има више значења:

 Ла Норија де Сан Антонио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Норија де Сан Антонио, Ла Норија (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику